Netzbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Netzbach, Ortsgemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Gewässer:
 Kleiner Netzbach, linker Zufluss des Netzbach (Fischbach) bei Fischbach-Camphausen, Gemeinde Quierschied, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Netzbach (Fischbach), rechter Zufluss des Fischbachs bei Dudweiler, Stadt Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland
 Netzbach (Tirschenreuther Waldnaab) – zwei Zuflüsse der Tirschenreuther Waldnaab im Landkreis Tirschenreuth, Bayern; flussabwärts:
 Netzbach (Tirschenreuther Waldnaab, Tirschenreuth), rechter Zufluss am Ortseingang von Tirschenreuth
 Netzbach (Tirschenreuther Waldnaab, Falkenberg), linker Zufluss in Markt Falkenberg

 Netzbacher Graben, rechter Zufluss des Kaltenbachs (zur Aar) nach Netzbach, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz